Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 351e régiment d'artillerie
 351e régiment d'infanterie